Стародавня Греція
 Агора — площа (здебільшого ринкова) у давньогрецькому місті, на якій відбувались народні збори
 Афінська агора
 Агора (Фракія) — фракійське поселення поблизу сучасного турецького міста Кешан.

Інше
 Агора — об'єктно орієнтована мова програмування, що базована на прототипах.
 Агора — польське акціонерне товариство (пол. Agora SA), один з найбільших власників масових засобів інформації у Польщі.
 Агора (монета) — дрібна грошова одиниця Ізраїлю під час обігу ізраїльського шекеля.
 Агора — споруда університету Ювескюле (), спроєктована відомим фінським архітектором Алваром Аалто.
 Агора (фільм)